Água Santa es un municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.

Se encuentra a una latitud de 28º10'37" Sur y una longitud de 52º02'02" Oeste, estando a una altura de 650 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2006 era de 4.006 habitantes.

Ocupa una superficie de 352,8 km².

Fue creada el día 8 de diciembre de 1987.

Pertenece a la región geográfica Noroeste y a la Micro-región Passo Fundo.

Enlaces externos 
Información general del municipio. FAMURS (en portugués)

Localidades de Río Grande del Sur